Агарчик — деревня в Касторенском районе Курской области России. Входит в состав Семёновского сельсовета.

География 
Деревня находится в восточной части Курской области, в лесостепной зоне, в пределах юго-западной части Среднерусской возвышенности, к северу от реки Ведуги, на расстоянии примерно 18 километров (по прямой) к северо-востоку от посёлка городского типа Касторное, административного центра района. Абсолютная высота — 182 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренный, со среднегодовой температурой воздуха +5,1 °C и среднегодовым количеством осадков 547 мм.
Часовой пояс

Население

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из одной улицы (ул. Полевая).

Примечания 

Населённые пункты Касторенского района